Иоганн Вильгельм:
 Иоганн Вильгельм (1530—1573) — герцог саксонский.
 Иоганн Вильгельм (1562—1609) — герцог Клеве, Берга и Юлиха, граф Марка и Равенсберга, последний представитель своей династии.
 Иоганн Вильгельм (1675—1690) — герцог Саксен-Йены.
 Иоганн Вильгельм (1658—1716) — пфальцграф-курфюрст Пфальца и пфальцграф-герцог Пфальц-Нойбурга, казначей Священной Римской империи.
 Иоганн Вильгельм Саксен-Альтенбургский (1600—1632) — представитель Эрнестинской линии Веттинов.
 Иоганн Вильгельм Саксен-Кобург-Заальфельдский (1726—1745) — принц Саксен-Кобург-Заальфельдский
 Иоганн Вильгельм Саксен-Эйзенахский (1666—1729) — герцог Саксен-Эйзенахский.